Кала́ч — посёлок в Алапаевском районе Свердловской области России. Входит в Махнёвское муниципальное образование. Управляется Санкинской сельской администрацией.

География 
Расположен на реке Янсаевке, в 34 км по узкоколейной железной дороге от ближайшего населенного пункта пос. Санкино.

История 
Поселок появился в начале XX века.
 1960-е годы — строительство участка Алапаевской узкоколейной железной дороги (АУЖД). В 1967 году был сдан участок до поселка, в 1970-73 гг. сданы ветки уходящие за поселок.
 16 января 1968 года — образован Калачинский сельсовет.
 К концу 1980-х население достигало 600 человек. Посёлкообразующее предприятие — леспромхоз.
 28 августа 1991 года — был зарегистрирован орган местного самоуправления: администрация Калачинского сельского совета (до 2001 года глава Юрий Петрович Лебедев, позже Людмила Петровна Кулыгина), ныне - упразднен.

Население 

На 2021 г. проживает 8 человек.

Инфраструктура 
Улицы поселка:
 Центральная (основная улица, пролегает с запада на восток, дома № 1-69, 2-78, администрация сельсовета была в д. № 29, почтовое отделение было в д. № 27);
 Железнодорожников (д. 1), Школьная (д. 3), Уральская (д. 1-5, 2-8), Клубный переулок (д. 3, 5, с неиспользуемым кирпичным зданием магазина в д. № 5).
 Главная, Совхозная — нежилые, в классификаторе адресов России за 2010 г. отсутствуют.
объекты:
 железнодорожная станция Калач АУЖД ((конечная, 3 раза в неделю ходит поезд до станции Санкино, в 2021-22 временно не действует), линия является единственной связью поселка с «большой землей».
 магазин в помещении станции;
 дизельная электростанция, подающая электроэнергию лишь с 7 до 8 и с 17.30 до 22.30 часов (2017);
 сотовая связь "Мотив" работает лишь с вышки, транслирующей на поселок телесигнал Первого канала, принимаемый со спутника.
ранее действовали:
 МОУ «Калачинская неполная средняя школа» (ныне не работает, действовала по состоянию 2006 г.);
 кирпичное здание магазина в д. № 5 по Клубному пер. (с 2006 г. не используется);
 ясли-сад (ныне не работает, действовал по состоянию на 1995 г.);

Прочее 
 Из-за уменьшения лесозаготовок (ОАО «Алапаевсклес» признано банкротом), население поселка продолжает сокращаться. К 2008 году осталось только 90 человек, более 30 из них, занимаются заготовкой шпал и древесины для АУЖД, а также занимаются пассажирскими перевозками..
 Пользуясь уникальностью АУЖД и поселка, время от времени его посещают туристы, в том числе иностранные.
 В Калаче родился Квитка Иван Иванович — депутат Государственной Думы с декабря 2007 г., член Президиума Генерального совета Партии «Единая Россия», руководитель Уральского межрегионального координационного совета Партии «Единая Россия».
 Свердловский режиссёр Владимир Попов снял в Калаче в 2005 г. фильм «Станция Лямур». Жители факты из фильма категорически опровергают.

Примечания

Ссылки 
 https://www.newstube.ru/m/965147

Населённые пункты Махнёвского муниципального образования